Minori – città del Giappone
 Minori – comune italiano della Campania
 Minori – compagnia di videogiochi giapponese specializzata in visual novel
 Minori Kushieda – personaggio della serie di light novel, manga e anime Toradora!

Pagine correlate 
Minore
Frati Minori